|-
| 69701 - || || 30 d'abril, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 69702 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69703 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69704 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69705 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69706 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69707 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69708 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69709 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69710 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69711 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69712 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69713 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69714 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69715 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69716 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69717 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69718 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69719 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69720 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69721 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69722 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69723 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69724 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69725 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69726 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69727 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69728 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69729 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69730 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69731 - || || 22 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69732 - || 1998 JE || 1 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69733 - || || 1 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69734 - || || 18 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69735 - || || 22 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69736 - || || 23 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69737 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69738 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69739 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69740 - || || 22 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69741 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69742 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69743 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69744 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69745 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69746 - || || 28 de maig, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69747 - || || 28 de maig, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69748 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69749 - || || 21 de juny, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69750 - || || 19 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69751 - || || 22 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69752 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69753 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69754 - || || 26 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69755 - || || 26 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69756 - || || 24 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69757 - || || 28 de juliol, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 69758 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69759 - || || 26 de juliol, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69760 - || 1998 PR || 15 d'agost, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69761 - || || 21 d'agost, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 69762 - || || 23 d'agost, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 69763 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69764 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69765 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69766 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69767 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69768 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69769 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69770 - || || 24 d'agost, 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 69771 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69772 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69773 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69774 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69775 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69776 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69777 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69778 - || || 20 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69779 - || || 19 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69780 - || || 27 d'agost, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69781 - || || 26 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69782 - || || 26 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69783 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69784 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69785 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69786 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69787 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69788 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69789 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69790 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69791 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69792 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69793 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 69794 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69795 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69796 - || || 15 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 69797 - || || 14 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69798 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69799 - || || 14 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69800 - || || 14 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
9